Il dottor Antonio peut faire référence à  :
 Il dottor Antonio, un roman italien de Giovanni Ruffini, publié en 1855 ;
 Il dottor Antonio, un court métrage muet italien, sorti en 1910 ;
 Il dottor Antonio, un film muet italien réalisé par Eleuterio Rodolfi, sorti en 1914 ; 
 Il dottor Antonio, un film italien réalisé par Enrico Guazzoni, sorti en 1937 ;
 Il dottor Antonio, un opéra lyrique en trois actes de Franco Alfano, créé le  au Teatro dell'Opera, à Rome ;
 , une série télévisée de la Rai diffusée en 1954.